Niinikko kan syfta på följande platser:

Finland 

 Niinikko (ö, lat 62,44, long 28,79), Södra Savolax, Nyslott, 
 Niinikko (ö, lat 62,64, long 28,74), Södra Savolax, Nyslott, 
 Niinikko (ö, lat 62,13, long 28,73), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar